Litauiska cupen i fotboll eller Lietuvos futbolo federacijos taurė (Litauiska: LFF taurė) är en fotbollsturnering för lag i litauen som startade säsongen 1924. Ombildad 1947 och 1990.

Turneringen organiseras av fotbollsförbundet Lietuvos futbolo federacija (förkortas LFF).

I turneringen deltar lag från högsta divisionerna: A lyga, Pirma lyga, Antra lyga (deltagande krävs, men inte reservlag); Trečia lyga och Söndagliga ligan. (Endast lag som tillhör LFF-systemet.)

Finaler sedan 1990 
Källa:

Se även 
 A lyga
 Pirma lyga
 Antra lyga

Källor

Externa länkar 
 rsssf.com Listor över tabeller och resultat i LFF taurė
 lietuvosfutbolas.lt  Officiell Hemsida

Återkommande sportevenemang med premiär 1990
Fotbollstävlingar i Litauen
Nationella cuper i fotboll